Jacques Roux peut désigner :

 Jacques Roux (1752-1794), prêtre révolutionnaire français ;
 Jacques Roux (1929-2006), acteur français ;
 Jacques Roux (1923-2005), médecin et homme politique français.